Шабаш — суботнє свято у юдеїв.
 Шабаш — нічне збіговисько відьом, чортів, чаклунів.
 Шабаш — 5-й альбом російського рок-гурту «Алиса».
 Шабаш — озеро в Росії.

Посилання